U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer 2023 var det femtonde U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer. Toppdivisionen spelades i Östersund, Sverige, under perioden 8–15 januari 2023.

VM i de lägre divisionerna avgörs på andra orter och under andra speldagar.

 Division I A spelades i Ritten, Italien, under perioden 9–15 januari 2023.
 Division I B spelades i Katowice, Polen, under perioden 10–15 januari 2023.
 Division II A spelas i Dumfries, Storbritannien, under perioden 21–27 januari 2023.
 Division II B spelas i Sofia, Bulgarien, under perioden 26 januari–1 februari 2023.

Toppdivisionen 
Toppdivisionen spelas i Östersund, Sverige, under perioden 8–15 januari 2023.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsmatcher (bäst av 3)

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Division I A 
Division I A spelades i Ritten, Italien, under perioden 9–15 januari 2023.

Slutställning

Division I B 
Division I B spelades i Katowice, Polen, under perioden 10–15 januari 2023.

Slutställning

Division II A 
Division II A spelas i Dumfries, Storbritannien, under perioden 21–27 januari 2023.

Slutställning

Division II B 
Division II A spelas i Sofia, Bulgarien, under perioden 26 januari–1 februari 2023.

Slutställning

Källor 

Sport i Sverige 2023
2023 i Italien
2023 i Polen
2023 i Storbritannien
2023 i Bulgarien
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Storbritannien
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
Ishockeysäsongen 2022/2023